rzymskokatolicka archidiecezja przemyska
 greckokatolicka diecezja przemyska
 prawosławna diecezja przemyska

Zobacz też 
 prawosławna diecezja przemysko-nowosądecka